Birstall – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Birstall – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)